

Казеєвка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Казеєвка — село, Інсарський район, Мордовія